Ка́льфа — фамилия и топоним:

 Кальфа — бывший хутор, ныне местность в Севастополе.

Фамилия 
 Кальфа, Исаак Абрамович (1894—1950) — советский врач-инфекционист.
 Кальфа, Семён Фёдорович (1892—1979) — советский врач-офтальмолог.

См. также 
 Кальф